Са́вчич () — сербская фамилия. Известные носители:

 Савчич, Миломир (род. 1959) — сербский генерал и военный деятель;
 Савчич, Никола (род. 1974) — сербский югославский пловец.